WFI – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Fianarantsoa, Fianarantsoa (Madagascar)
 WFI – World Federation of Investors